Ав или АВ может означать:
 Ав — пятый месяц еврейского календаря.
 Ав, Сулейман (род. 1999) — сенегальский футболист.
 АВ — советская спортивно-тренировочная винтовка разработки завода «Ижмаш».

Аббревиатура 
Аббревиатура АВ может означать:
 АВ — автомобильные войска;
 АВ — морское сокращение от авианосец.
 АВ — автоматический выключатель.

См. также 
 AB
 Патент АВ — роман Л. И. Лагина, 1947 — 1949.